Формула Хазена — Вильямса — эмпирическая формула, устанавливающая связь свойств потока воды в трубопроводе с физическими свойствами трубы и падением давления вследствие трения. Формула используется при конструировании водопроводных систем, таких как спринклеры, системы водоснабжения и оросительные системы.

Преимуществом формулы Хазена — Вильямса является то, что коэффициент шероховатости  не является функцией числа Рейнольдса, но эта формула применима только для потоков воды. Кроме того, она не учитывает температуру и вязкость воды.

Общая форма 
Общая форма записи устанавливает связь между средней скоростью потока воды и геометрическими свойствами трубы гидравлическим уклоном.

 

где:
  — скорость;
  — коэффициент пропорциональности, зависящий от системы физических величин ( = 0,849 для международной системы СИ;  = 1,318 для системы единиц, принятой в США);
  — коэффициент шероховатости;
  — гидравлический радиус;
  — гидравлический уклон.

Обычно коэффициент шероховатости  учитывает некоторое возрастание шероховатости с увеличением срока службы трубы согласно таблице:

Литература

Примечания

Ссылки 
 Engineering Toolbox reference
 Engineering toolbox Hazen-Williams coefficients
 Online Hazen-Williams calculator for gravity-fed pipes.
 Online Hazen-Williams calculator for pressurized pipes.

Трубопроводы
Гидравлика
Орошение